Quadrature amplitude modulation  – modulazione di ampiezza in quadratura
 Quality Assurance Management  – gestione assicurazione qualità